Motohashi ist der Familienname folgender Personen:

 Akiyasu Motohashi (* 1939), japanischer Motorradrennfahrer
 Mari Motohashi (* 1986), japanische Curlerin
 Takumi Motohashi (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Yōichi Motohashi (* 1944), japanischer Mathematiker